Michael Bryant Eagles, plus connu sous le nom de Mike Eagles, (né le  à Sussex dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie 
Il a joué 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey pour un total de 853 matchs, avec les Nordiques de Québec, les Blackhawks de Chicago, les Capitals de Washington et les Jets de Winnipeg.

À l'issue de sa carrière de joueur, il devient en 2002 l'entraineur des Tommies, l'équipe de hockey de l'université St. Thomas, au Nouveau-Brunswick.

Un de ses enfants, Matt, joue sous sa direction à St. Thomas.

Statistiques

En club 

|-
| 1979-1980 || Millionaires de Melville ||SJHL ||55 || 46 || 30 || 76 || 77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1979-1980 ||Bighorns de Billings ||LHOu ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
| 1980-1981 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||56 ||11 ||27 ||38 ||64 ||18 ||4 ||2 ||6 ||36
|-
| 1981-1982 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||62 ||26 ||40 ||66 ||148 ||15 ||3 ||11 ||14 ||27
|-
| 1982-1983 ||Nordiques de Québec ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||58 ||26 ||36 ||62 ||133 ||12 ||5 ||7 ||12 ||27
|-
| 1983-1984 ||Express de Fredericton ||LAH ||68 ||13 ||29 ||42 ||85 ||4 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
| 1984-1985 ||Express de Fredericton ||LAH ||36 ||4 ||20 ||24 ||80 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1985-1986 ||Nordiques de Québec ||LNH ||73 ||11 ||12 ||23 ||49 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1986-1987 ||Nordiques de Québec ||LNH ||73 ||13 ||19 ||32 ||55 ||4 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
| 1987-1988 ||Nordiques de Québec ||LNH ||76 ||10 ||10 ||20 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||47 ||5 ||11 ||16 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||24 ||11 ||13 ||24 ||47 ||13 ||10 ||10 ||20 ||34
|-
| 1989-1990 ||Blackhawks de Chicago ||LNH  ||23 ||1 ||2 ||3 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||25 ||15 ||14 ||29 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||44 ||0 ||9 ||9 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||65 ||7 ||10 ||17 ||118 ||7 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 1992-1993 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||84 ||8 ||18 ||26 ||131 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 1993-1994 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||73 ||4 ||8 ||12 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||27 ||2 ||1 ||3 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Capitals de Washington ||LNH ||13 ||1 ||3 ||4 ||8 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
| 1995-1996 ||Capitals de Washington ||LNH ||70 ||4 ||7 ||11 ||75 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 1996-1997 ||Capitals de Washington ||LNH ||70 ||1 ||7 ||8 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 ||Capitals de Washington ||LNH ||36 ||1 ||3 ||4 ||16 ||12 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 1998-1999 ||Capitals de Washington ||LNH ||52 ||4 ||2 ||6 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 ||Capitals de Washington ||LNH ||25 ||2 ||0 ||2 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-

| 853 || 74 || 122 || 196 || 928 || 44 || 2 || 6 || 8 || 34

Au niveau international 

|-
| 1983 ||  Canada U20 || Championnat du monde junior || 7 || 2 || 4 || 6 || 2 ||  Médaille de bronze

Références 

Naissance en mars 1963
Naissance à Sussex (Nouveau-Brunswick)
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Personnalité liée au comté de Kings (Nouveau-Brunswick)
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Bighorns de Billings
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur du Ice d'Indianapolis
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial